Ло (Luó) — китайская фамилия (клан).

罗 — сеть, решето.

Известные Ло 罗 
 Ло Гуаньчжун (кит. трад. 羅貫中, упрощ. 罗贯中, пиньинь Luó Guànzhōng; ок. 1330—1400) — китайский писатель, автор классического китайского романа «Троецарствие».
 Ло Жунхуань (1902—1963) — китайский военный деятель, маршал НОАК.
 Ло Фу (1900—1976) — китайский политический деятель, Генеральный секретарь Коммунистической партии Китая (1935—1943).
 Ло Чан (1883—1956) — китайский политический деятель, профессор Пекинского пединститута.
 Ло Чжэньюй (1866—1940) — китайский учёный, антиквар, специалист по палеографии; цинский лоялист.
 Ло Чжэси (род. 1958) — китайский палеонтолог.
 Ло Чжицзюнь (род. 1951) — китайский политик, губернатор провинции Цзянсу в 2008—2010 гг., глава парткома КПК провинции Цзянсу в 2010—2016 гг.
 Ло Шуган (род. 1955) — китайский государственный и политический деятель, министр культуры (культуры и туризма) КНР в 2014—2020 гг.

См. также 
 Сто фамилий (Байцзясин)
 Наиболее распространённые фамилии в Китае